Гранвилье:

 Гранвилье — город на севере Франции, в департаменте Уаза.
 Гранвилье — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Уаза.